Бусије могу да буду:

 Бусије (Земун), насеље у општини Земун, град Београд, Република Србија
 Бусије (Пожаревац), насеље у општини Пожаревац, град Пожаревац, Република Србија
 Бусије (Рибник), насеље у општини Рибник, Република Српска, БиХ
 Бусије (Босански Петровац), насеље у општини Босански Петровац, Федерација БиХ, БиХ